Weezer (The Red Album) — шостий студійний альбом американської групи Weezer, який був випущений 3 червня 2008 року.

Композиції 
 Troublemaker - 2:44
 The Greatest Man That Ever Lived (Variations on a Shaker Hymn) - 5:52
 Pork and Beans - 3:09
 Heart Songs - 4:06
 Everybody Get Dangerous - 4:03
 Dreamin' - 5:12
 Thought I Knew - 3:01
 Cold Dark World - 3:51
 Automatic - 3:07
 The Angel and the One - 6:46

Джерела 
 Weezer (The Red Album)  allmusic
 Weezer (The Red Album)  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Weezer